Samyn steht für:
 Le Samyn, belgisches Eintagesrennen im Radsport
 Philippe Samyn (* 1948), belgischer Architekt und Ingenieur